FL2 – linea ferroviaria del Lazio
FL2 – sigla della Football League One, serie calcistica inglese
FL2 – modello di Vespa